Сан Педро Тотолапам има више значења:

 Општина Сан Педро Тотолапам (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Тотолапам (Сан Педро Тотолапам, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику